! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 26001–26100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 26101–26200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 26201–26300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 26301–26400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 26401–26500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 26501–26600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 26601–26700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 26701–26800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 26801–26900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 26901–27000 [ editare]

Lista planetelor minore (026001-027000)